Het seizoen 2001/2002 van Sparta Rotterdam was het 47ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Rotterdam. De club kwam uit in de Eredivisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB beker. De club degradeerde voor de eerste keer in haar bestaan naar de eerste divisie.

Trainer-coach Frank Rijkaard begon aan zijn eerste jaar bij Sparta, nadat de club in het voorafgaande seizoen ternauwernood aan degradatie was ontkomen. Sparta beschikte over een smalle beurs en deed vergeefse pogingen de uitgeholde selectie te versterken. Rijkaard had bij zijn afscheid als bondscoach van het Nederlands elftal (1998-2000) gezegd op den duur slechts bij een club met perspectief aan de slag te willen gaan.

Rijkaard was bij Sparta de opvolger van Wim van Hanegem, die in februari 2001 werd aangesteld als hoofdtrainer met de opdracht Sparta voor degradatie te behoeden. Via de nacompetitie werd die missie volbracht. Hoewel het bestuur van Sparta en Van Hanegem meermalen de intentie uitspraken met elkaar verder te willen, kwam het tot een breuk, omdat de club zich niet slagvaardig genoeg toonde op de transfermarkt.

Onder leiding van Rijkaard eindigde Sparta op de zeventiende en voorlaatste plaats in de eindrangschikking en werd daardoor veroordeeld tot de nacompetitie. Daarin bleek de ploeg niet opgewassen tegen stadgenoot SBV Excelsior, FC Volendam en ADO Den Haag. Sparta eindigde als vierde en laatste in groep B. Daarmee was degradatie een feit.

In het bekertoernooi eindigde de club uit Rotterdam-West in de eerste ronde als tweede in een groep, die verder bestond uit ADO Den Haag, FC Kranenburg en SVV Scheveningen. In de tweede ronde verloor Sparta na sudden death van BV De Graafschap: 2-1.

Topscorer van Sparta in het seizoen 2001-2002 werden Danny Koevermans en Nourdin Boukhari, beiden met zeven competitiedoelpunten. Boukhari kwam uit op twaalf treffers, want hij scoorde ook in de nacompetitie (2) en KNVB beker (3).

Eredivisie

KNVB-beker

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van Sparta Rotterdam

2002
Sparta Rotterdam